Джейсон Ричардсон:
 Ричардсон, Джейсон — американский баскетболист.
 Ричардсон, Джейсон — американский легкоатлет.